Újpest, četvrti okrug Budimpešte
Újpest FC, mađarski nogometni klub
Újpest TE, mađarski vaterpolo klub